Příjmení McCoy nese více různých osobností:

 Freddie McCoy (1932–2009) – americký vibrafonista
 Horace McCoy (1897–1955) – americký spisovatel a scenárista
 Charlie McCoy (* 1941) – americký multiinstrumentalista
 John McCoy (* ???) – britský baskytarista a kytarista
 Leonard McCoy – fiktivní postava ze sci-fi světa Star Treku
 Sylvester McCoy (* 1943) – britský herec
 Travie McCoy (* 1981) – americký zpěvák a rapper
 William McCoy (Bounty) (1763–1799) – skotský námořník a účastník vzpoury na HMAV Bounty